Смычек и Смычёк — многозначный термин:

 Смычёк — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области Белоруссии.
 Смычек — река в Воронежской области России, приток реки Икорец.
 Смычек, Тим (род. 1987) — американский профессиональный теннисист чешского происхождения.

См. также 
 Смычок (значения)